Енди Мари је други пут освојио турнир. У финалу је победио Давида Ферера резултатом 7:5, 6:4.

Носиоци

  Рафаел Надал (треће коло)
  Енди Мари (победник)
  Давид Ферер (финалиста)
  Жо-Вилфрид Цонга (друго коло)
  Марди Фиш (друго коло)
  Томаш Бердих (треће коло)
  Николас Алмагро (треће коло)
  Жил Симон ''(треће коло)

<li> Јанко Типсаревић (прво коло)
<li> Енди Родик (четвртфинале)
<li> Виктор Троицки (прво коло)
<li> Александар Долгополов (четвртфинале)
<li> Станислас Вавринка (треће коло)
<li> Јирген Мелцер (друго коло)
<li> Флоријан Мајер (четвртфинале)
<li> Фернандо Вердаско (друго коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе
 Главни жреб
 Квалификације

Шангај мастерс 2011.
Шангај мастерс – појединачно